Hieronymuskirche steht für Kirchen, die dem heiligen Hieronymus geweiht sind:

Deutschland
 St. Hieronymus (Dahlem)
 St. Hieronymus (Wachenhofen)

Frankreich
 Chapelle St-Jérôme (Argelès-sur-Mer)
 Kathedrale Saint-Jérôme in Digne

Italien
 San Girolamo all’Osservanza, Faenza
 San Girolamo dei Croati in Rom
 San Girolamo della Carità in Rom
 San Girolamo a Corviale, Titelkirche in Rom

Österreich
 Leprosenhauskirche Salzburg-Mülln
 Wallfahrtskirche Maria Schnee auf der Hochalm in der Steiermark
 Pfarrkirche Langesthei, Gemeinde Kappl, Tirol
 Franziskanerkirche (Wien)

Schweiz
 Pfarrkirche St. Hieronymus in Vitznau

Liste (Kirchen nach Patrozinium)